Il singolare del torneo di tennis Surrey Grass Court Championships 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Victor Amaya che ha battuto in finale Mark Edmondson 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Brian Gottfried (semifinali)
 John Alexander (primo turno)
 Adriano Panatta (primo turno)
 Vijay Amritraj (secondo turno)

 Victor Amaya (campione)
 Pat Du Pré (quarti di finale)
 Assente
 Yannick Noah (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surrey Grass Court Championships 1979